Meynet est un patronyme porté notamment par :

 Félix Meynet (1961-), auteur de bande dessinée et anciennement moniteur de ski français ;
 Georges Meynet, astrophysicien suisse ;
 , alpiniste et guide de montagne italien ;
 Roland Meynet (1939-), jésuite français ;
 Sibylline Meynet (1991-),  illustratrice française.